Izraz Boano jezik je višeznačan:
Boano (celebeski jezik)
Boano (hoamoal jezik)